Кушайка — река в России, протекает по Свердловской области. Устье реки находится в 149 км по левому берегу реки Салда. Длина реки составляет 12 км.

Протекает через Красноуральск.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тура от истока до впадения реки Тагил, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501212111200004787.

Примечания 

Притоки Салды (притока Туры)
Реки городского округа Красноуральск
Красноуральск